Simsim bezeichnet:
 Simsim, die Tausend-Buddha-Höhlen von Senmusaimu
 Simsim, arabisch für Sesam
 Simsim (Gaza), ehemaliges palästinensisches Dorf im Gazastreifen, 1948 zwangsweise geräumt
 Simsim, die arabische Version der Fernsehserie Sesamstraße:
 Alam Simsim, in Ägypten
 Iftah Ya Simsim, in Kuwait
 Shara'a Simsim, in Palästina
 SimSim, CD-Titel des Ensemble FisFüz
 Simsim, auch Simsir, mittelalterliches Fürstentum in Inguschetien